Куп Немачке () годишње је кошаркашко такмичење у Немачкој. Организацијом се бави Кошаркашки савез Немачке.

Прво издање приређено је 1966. године, а до 1993. такмичење се одржавало по другачијем формату. Од 1993. до 2018. примењивао се формат завршног турнира који је предвиђао одигравање полуфиналних и финалних мечева у току једног викенда (фајнал фор). 

Укупно најуспешнији тим су Бајер џајантси из Леверкузена са 10 освојених титула у периоду од 1970. до 1995. године. Међутим, у ери фајнал фора најуспешнија је била АЛБА из Берлина са подигнутих 9 трофеја.

Досадашња финала (1993—) 

 У загради поред сезоне се налази град у коме је одржан завршни турнир или одигран финални меч Купа Немачке.

Успешност клубова

Види још 
 Бундеслига Немачке у кошарци
 Суперкуп Немачке у кошарци

Спољашње везе 
 Сајт Бундеслиге Немачке у кошарци

Национална кошаркашка куп такмичења
Кошарка у Немачкој